Racova se poate referi la:

Geografie 
Racova, Bacău
Racova, Mehedinți
Racova, Satu Mare
Racova, Suceava
Racova, Vaslui

Economie 
Racova Com Agro Pan Vaslui - companie agricolă din România

Vezi și 
 Râul Racova (dezambiguizare)

 Racovăț (dezambiguizare)
 Racovița (dezambiguizare)
 Racoviță (nume de familie)
 Racoveanu (nume de familie)
 Racoș (dezambiguizare)

 Racovițeni, sat în județul Buzău